L'edizione 1971-1972 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gerd Müller del , con 40 reti, che grazie a questo traguardo ha conquistato anche la sua seconda Scarpa d'oro.

Stagione 

Le protagoniste di questo campionato sono lo  e il , che si contendono presto la vetta della classifica. La squadra di Gelsenkirchen scatta subito davanti, ma viene superata dai bavaresi alla dodicesima giornata. Successivamente lo Schalke si laurea campione d'inverno, ma alla ventiseiesima è il Bayern a passare di nuovo davanti. I Rossi mantengono poi un punto di vantaggio prima dell'ultima gara, lo scontro diretto, che è in programma a Monaco di Baviera. Questa partita, che inaugura il nuovo Olympiastadion, viene vinta dai padroni di casa per 5-1, e così i bavaresi conquistano il titolo; stabiliscono inoltre numerosi record, tra cui quello del numero di punti ottenuti e dei gol fatti. In coda, invece, a retrocedere insieme all', comunque condannato in base allo scandalo della stagione precedente, c'è il .

Il Bayern è protagonista anche in campo internazionale: raggiunge la semifinale nella Coppa delle Coppe, ma è qui eliminato dai futuri campioni dei  Rangers. Nella Coppa dei Campioni, invece, l' elimina non senza polemiche il Borussia Mönchengladbach negli ottavi: l'andata, disputata in Germania, viene vinta dai padroni di casa per 7-1, ma l'UEFA decide che deve essere ripetuta in quanto Roberto Boninsegna è colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. In seguito gli italiani si qualificano al turno successivo arrivando poi in finale, e l'incontro annullato passerà alla storia come partita della lattina.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1972-1973
      Vincitrice della DFB-Pokal 1971-1972 e qualificata in Coppa delle Coppe 1972-1973
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1972-1973
      Retrocesso in Regionalliga 1972-1973

(*) A causa dello scandalo della passata stagione

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1971-1972.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1972-1973.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1972-1973.
   e  promosse in Bundesliga 1972-1973
   e  retrocesse in Regionalliga

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (24)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (101 gol segnati)
 Miglior difesa:  (35 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+63)
 Maggior numero di pareggi:  (15)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  e  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  e  (21)
 Peggior attacco:  (33 gol segnati)
 Peggior difesa:  (83 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-49)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1971-1972

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1971-1972/

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971